Безопа́сное — село в Труновском муниципальном округе Ставропольского края России.

География 
Река Терновка. Ташла, Егорлык, Кугульта.

Расстояние до краевого центра: 66 км.

Расстояние до районного центра: 21 км.

История 
В архивных и печатных источниках приводятся различные сведения о дате основания села Безопасное (Безопасенское):По одним данным село основано переселенцами из Курской губ. в 1800 г. при ст. Безопасной Большого Черкасского тракта <…>, по другим — в 1802 г.<…>. Г. Н. Прозрителев указывает как даты основания села 1783 г. и 1808 г. <…>. В документах за 1812 г. имеются сведения об основании села в 1806 г. <…>. А. Твалчрелидзе считал датой основания села 1804 г. <…>. В каталоге земель Ставропольского уезда на 1819 г. указывается, что село основано в 1808 г. при впадении р. Ташлы в р. Егорлык <…>. В ведомости о казённых селениях Ставропольского уезда на 1849 г. указывается, что село заселено переселенцами из Екатеринославской, Курской и Тамбовской губ. после переселения на Кубань казаков ст-цы Безопасной <…>.

По некоторым сведениям село Безопасное основано в 1805 году на месте придорожной оборонительной крепости, которая входила в Азово-Моздокскую военно-оборонительную линию.

Согласно одной из версий основание селу положил крестьянин Лунёв, построив в 1804 году на месте будущего села мельницу, около которой затем стали селиться переселенцы из России. В 1820 году жители построили себе церковь.

Летом 1808 года были составлены планы и по ним «разбиты» селения Летницкое, Преградное, Безопасное и Медвежеколодезное (Медвежье). В дальнейшем по архивным документам именно 1808 год значится датой образования этих населенных пунктов, хотя сведения о появлении первых поселенцев относятся к 1804—1805 годам.

Название «Безопасное», по мнению В. Г. Гниловского, «связано с условиями жизни в период Кавказской войны (относительная удалённость села на север от Кавказской оборонительной линии, защищённость с юга Ставропольской и другими крепостями создавали безопасность в отношении набегов горцев».

Также существует точка зрения, что «Безопасным» село названо иронически, так как жители в первое время находились в постоянной опасности от нападений рыскавших по безлюдным тогда степям черкесов. Как отмечает Н. Т. Михайлов, насколько жить в данной местности было, действительно, «безопасно», видно из того, что, по рассказам старожилов, в 1825 году в 12 вёрстах от села произошла настоящая битва русских с черкесами, при чём первых было убито 300 человек (об этих событиях напоминал большой каменный крест, установленный на братской могиле, где были похоронены погибшие).

В 1817 году в Безопасном была учреждена волость. С 1869 года Безопасное было приписано к Донской волости.

16-18 октября 1837 Николай I инспектировал территорию нынешнего Ставрополья. Путь его лежал через города Пятигорск и Георгиевск, станицу Александрийскую, села Сухая Падина, Александровское, Калиновское, Сергиевское, хутор Базовый, село Старомарьевское, город Ставрополь, села Верхнерусское, Московское, Донское, Безопасное, Преградное и Медвеженское (ныне Красногвардейское).

В 1889 году в селе открыто церковно-приходское одноклассное училище, в 1890—1891 годах построены здания аптеки и администрации.

Достопамятным событием считается холера 1892 года, от которой умерло 330 человек.

В 1909 году построены церкви во имя святого князя Александра Невского и святого преподобного Серафима Саровского (разрушены в 1930-х годах).

В 1918 году на Ставрополье начался процесс коллективизации, не получивший достаточного развития из-за гражданской войны. После окончательного установления советской власти в регионе стали создаваться коммуны и артели, организуемые бывшими красноармейцами. В 1920 году в селе Безопасном была образована артель им. Иванова. В 1924 году создано сельскохозяйственное товарищество «Хлебороб».

Начиная с первой половины 1920-х годов, село Безопасное являлось административным центром Безопасненского сельсовета Московского района Ставропольского округа.

В 1925 году село состояло из 2380 дворов, в которых проживало 13804 человек (6570 мужчин и 7234 женщины). В Безопасном имелось 3 партийных организации, 4 начальных школы, 2 избы-читальни, детский дом. Кроме того, на его территории работали более двадцати мелких промышленных предприятий, включая 4 маслобойни, 8 мельниц и столько же кузниц, а также 1 частный и 1 кооперативный ссыпной пункт. По данным переписи 1926 года по Северо-Кавказскому краю, в селе числилось 2577 хозяйств и 12719 жителей (5931 мужчина и 6788 женщин), из которых 59 — казаки, 12245 — русские.

В 1927 году в Безопасном было создано сельскохозяйственное товарищество «Путь к социализму». К началу 1930 года здесь насчитывалось более 40 мелких коллективных хозяйств, которые в феврале того же года были объединены в колхоз имени 5-й кавалерийской дивизии имени товарища Блинова.

До 16 марта 2020 года село было административным центром упразднённого Безопасненского сельсовета.

Население 

 Гендерный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали 3171 мужчина (48,06 %) и 3427 женщин (51,94 %).

 Национальный состав
По данным переписи 2002 года, 80 % населения — русские.

По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Инфраструктура 
 Культурно-досуговый центр. Открыт 4 ноября 1970 года как Центральный сельский Дом культуры
 Библиотека. Открыта 26 мая 1920 года
 Общественный музей им. Русановой Марии Акимовны. Открыт 1 февраля 1988 года
 2 открытых кладбища площадью 95587 м² и 42320 м²

Образование 
 Детский сад «Малыш»
 Детский сад № 5 «Берёзка»
 Детский сад № 9 «Колосок»
 Детский сад № 27 «Солнышко»
 Средняя общеобразовательная школа № 3
 Детская музыкальная школа

Экономика 
 СПК «Колхоз имени Ворошилова». Образован 5 января 1935 года (по другим данным образован 20 ноября 1931 года как «Колхоз-гигант 5-й кавалерийской девизии имени Блинова»)

Русская православная церковь 
 Церковь Димитрия Солунского

Спорт 
 ФК «Автодор». Существует с 2012 года. До 2013 года называлась «Ника». Участвует в открытом первенстве Изобильненского района по футболу

Персоналии 
 Бентковский, Иосиф Викентьевич (1812—1890) — российский статистик и историк польского происхождения, жил в селе в середине XIX века
 Головин, Дмитрий Данилович (1894—1966) — российский советский оперный певец, заслуженный артист РСФСР
 Громаков, Василий Фёдорович (1924, село Безопасное — 1988) — Герой Советского Союза
 Ватутин, Иван Павлович (1902 — ?) — Герой Социалистического Труда

Памятники 
 Братская могила красных партизан и семей первых колхозников, погибших в годы гражданской войны и коллективизации. 1918—1920, конец 1920-начало 1930-х годов, 1965 год
 Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны и советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. 1918—1920, 1942—1943, 1967 года
 Памятник В. И. Ленину. 1947 год
 Обелиск на месте расправы белогвардейцев над мирными жителями в период гражданской войны. 1965 год
 Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. 1942, 1967 года
 Братская могила 7 советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. 1942—1943, 1947 года
 Могила неизвестного советского воина, погибшего в борьбе с фашистами. 1943, 1965 года

Археологические находки 
В 2015 году у села Безопасное было найдено каменное изваяние в виде женской фигуры, которое, по мнению учёных, «предназначалось для языческих поклонений половецких кочевников, заселявших эти степи в начале II-го тысячелетия нашей эры, либо служило в качестве путевого указателя».

Примечания

Литература 
 
 
 Справочник по Ставропольской епархии (обзор городов, сел, станиц и хуторов Ставропольской губернии и Кубанской области). Н. Т. Михайлов. 1911 г.

Ссылки 
 Населённые пункты Ставропольской губернии и Кубанской области " Безопасное село (Ставропольский уезд)
 
 

Населённые пункты Труновского района